Iman Shumpert (n. 1990) – cestista statunitense
 Preston Anthony Shumpert (n. 1979) – ex cestista statunitense